Miejscowości w USA:
 Waubay – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Gminy w USA:
 Waubay (ang. Waubay Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day